Ssali ist der Nachname von:
 Jaberi Bidandi Ssali (* 1937), ugandischer Politiker und Fußballtrainer
 Joseph Ssali, ugandischer Leichtathlet
 Mashood Ssali (* 1986), ugandischer Fußballschiedsrichter
 Yusuf Ssali (* 1983), ugandischer Künstler